Донецкий округ — административно-территориальная единица Юго-Восточной области (с ноября 1924 — Северо-Кавказского края) существовавшая в 1924—1930 годах.

История 
Донецкий округ был образован 2 июня 1924 года. Центром округа было назначен город Миллерово.

30 июля 1930 Донецкий округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подичнение Северо-Кавказского края.

Население округа в 1926 году составляло 374,6 тыс. человек. 
Из них: украинцы — 55,1%; русские — 42,5%; немцы — 1,9%.

Состав 
По данным на 1926 год округ был разделён на 8 районов: 
 Вешенский,
 Казанский,
 Кашарский,
 Криворожский,
 Леоно-Калитвенский,
 Мальчевско-Полненский,
 Мешковский,
 Тарасовский.

Районы делились на 128 сельсоветов.

См. также 
 Донецкий округ (область Войска Донского)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Донского, Донецкого, Сальского, Таганрогского и Шахтинско-Донецкого округов Северо-Кавказского края на 1926 год // Донской временник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2016.

1924 год в Ростовской области
Округа РСФСР
Административные единицы, образованные в 1924 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1924 году в России